Муниципалитет () — основная единица административного деления Албании. До 2015 года в стране существовало два типа муниципалитетов: городского характера, называемые башки (), и сельского характера, известные как коммуна (). Все муниципалитеты делятся по меньшей мере на две административные единицы (), иногда называемые муниципальными единицами или единицами местного управления. Административные единицы состоят из одного или нескольких городов, деревень или районов и представляют собой третий и последний уровень в системе административного деления Албании.

В 2014 году правительство Албании в целях развития более эффективной системы самоуправления инициировало реформу административно-территориального деления страны, которая была реализована в июне 2015 года с проведением местных выборов, в результате чего количество муниципалитетов было сокращено до 61, а коммуны и вовсе были упразднены. Большинство прежних муниципалитетов в настоящее время являются административными единицами, а также могут быть городами, деревнями или городскими районами.

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Албании, их названия на албанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (на основе данных переписи 2011 года), гербы, географические координаты, области (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте Албании соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов и источники представленной в списке информации. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по областям, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте Албании указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — 
 2 — Берат
 3 — Булькиза
 4 — Вау-и-Дейес
 5 — Влёра
 6 — Вора
 7 — Гирокастра
 8 — Грамши
 9 — 
 10 — Дельвина
 11 — 
 12 — Дивьяка
 13 — 
 14 — Дуррес
 15 — Кавая
 16 — Камза
 17 — 
 18 — Клёси
 19 — 
 20 — Конисполь
 21 — Корча
 22 — Круя
 23 — Кукес
 24 — 
 25 — Кучова
 26 — Лежа
 27 — Либохова
 28 — Либражд
 29 — Люшня
 30 — 
 31 — 
 32 — 
 33 — 
 34 — 
 35 — 
 36 — Патоси
 37 — Пекини
 38 — Пермети
 39 — Поградец
 40 — Поличан
 41 — Преньяс
 42 — 
 43 — 
 44 — Росковец
 45 — Ррогожина
 46 — Саранда
 47 — Селеница
 48 — 
 49 — Тепелена
 50 — Тирана
 51 — Тропоя
 52 — 
 53 — Фиери
 54 — 
 55 — 
 56 — 
 57 — Химара
 58 — Церрик
 59 — 
 60 — Шкодер
 61 — Эльбасан

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Административное деление Албании